Хруно́в (Хруно́ва) — русская фамилия. Известные носители:

Хрунов 
 Хрунов, Владимир Петрович (1877—1969) — педагог, заслуженный учитель школы РСФСР. Общественный деятель города Чаплыгин. Сын П. А. Хрунова.
 Хрунов, Евгений Васильевич (1933—2000) — полковник ВВС СССР, лётчик-космонавт СССР.
 Хрунов, Пётр Александрович (1842—1918) — тайный советник, военный хирург, участник Хивинского похода (1873). Отец В. П. Хрунова.

Хрунова 
 Хрунова, Ирина Владимировна (род. 1975) — российский адвокат, правовой аналитик Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора».

См. также 
 Хруновы — дворянский род

Примечания